By kan avse:

By – ett litet samhälle
 Lappby – före 1886 en grupp samiska familjer som levde och verkade inom ett visst område
 Sameby – en särskild juridisk person för renskötsel i Sverige 1886–
 Vindby – en kortvarig ökning av vindhastigheten
 Snöby – kortvarig och ibland kraftig nederbörd av snö
 BY – landskoden för Vitryssland
 .by – nationell toppdomän för Vitryssland
 -by – ett svenskt ortnamnsefterled

Geografi

Sverige

Dalarna 
 By socken, Dalarna – en socken i Dalarna
 By landskommun, Dalarna – en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län, nu Dalarnas län 1863–1966
 By församling – en församling i Tuna kontrakt i Västerås stift
 By distrikt –  ett distrikt i Avesta kommun och Dalarnas län 2016–
 By, Avesta kommun – en ort i Avesta kommun

Uppland
 By, Harbo socken – en by i Harbo socken

Värmland 
 By socken, Värmland – en socken i Värmland
 By landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1942
 By församling, Karlstads stift – en tidigare församling i Karlstads stift –1942
 By, Eda kommun – en småort i Eda kommun

Frankrike 

 By, Doubs, Département du Doubs, Franche-Comté,

Nederländerna 

 By (vattendrag i Nederländerna), 

Robotskapade Nederländernaförgreningar